Мелайе́р или Малайе́р () — одна из 8 областей (шахрестанов) иранской провинции Хамадан. Административный центр — город Малайер.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Джавакар (بخش جوکار)
 Самен (بخش سامن)
 Зенд (بخش زند)
Население области на 2006 год составляло 285 272 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хамадана